Carl Holten er navnet på flere personer:

 Carl Holten (arkivar) (1775-1862) – dansk officer og gehejmekabinetsarkivar (Carl Henrik Holten)
 Carl Holten (fysiker) (1818-1886) – dansk fysiker og rektor (Carl Valentin (von) Holten)
 Carl Holten (banebestyrer) (1845-1938) – dansk banebestyrer
 Carl Holten (fabrikant) (1854-1930) – dansk fabrikant og etatsråd (Carl Christopher (von) Holten)
 Carl Holten (virksomhed)